Вовчу́га — народна назва рослин, яку застосовують до двох видів герані:
 герані лучної;
 герані болотної.

Див. також 
 Вовчуг

Джерела 
 Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко: в 4-х т. — К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. Том 1, ст. 246.